Riegersdorf je německý název českých sídel:
 Modrá – vesnice, část města Jílové v okrese Děčín
 Modřec  – malá ves nedaleko Poličky v okrese Svitavy

Německé názvy sídel v Česku